Berenguer Ramon I, Comte de Barcelona, Comte de Girona i Comte d'Osona (1004-1035)
 Berenguer Ramon II, Comte de Barcelona, Comte de Girona, Comte d'Osona, Carcassona i Rasès (1053-1097)
 Berenguer Ramon I de Provença, infant de Barcelona i comte de Provença (1115-1144)